De Technische Universiteit van Istanboel (ITU, Turks: İstanbul Teknik Üniversitesi) is een technische universiteit in Turkije, gevestigd in Istanboel.

Enkele bekende alumni 
 Samim John Ganst
 Emin Halid Onat
 Süleyman Demirel
 Turgut Özal
 Necmettin Erbakan
 Ahmet Orhan Arda
 Mustafa Inan

Externe links 
 Website
 Website
 Ninova
 Library

Technische Universiteit Istanboel